«Бен-Гардан» (;) — тунисский футбольный клуб из Бен-Гардан. Выступает в Лиге 1 Туниса. Основан 1 марта 1936 года. Домашние матчи проводит на стадионе «7 марта», вмещающем 10 000 зрителей.

Футбольные клубы, основанные в 1936 году
Футбольные клубы Туниса